

Sciences et techniques 
 Le morphème quetta est un préfixe du Système international d'unités, le symbole de 10.

Sciences humaines et sociales 
En histoire, plusieurs attentats se sont déroulés à Quetta, une ville du Pakistan :
 les attentats contre les Hazaras (2003-2004, 2010-2013, 2019 et 2021), notamment :
 l'attentat à la mosquée en 2003,
 le massacre d'Ashura en 2004,
 l'attentat de 2010,
 les attentats de 2013, dont l'attentat au marché,
 l'attentat de 2019 ;
 l'attentat à l'hôpital civil (8 août 2016) ;
 l'attaque de l'école de police (25 octobre 2016) ;
 l'attentat à l'hôtel Serena (21 avril 2021).

Culture et société 
 La Choura de Quetta, ou Assemblée de Quetta, est la principale organisation politique talibane dans les années 2001-2020.

Toponyme 

 Quetta, la capitale de la province du Baloutchistan ;
 la division de Quetta, l'une des 7 divisions du Baloutchistan ;
 le district de Quetta, l'un des 5 districts de la division de Quetta ;
 le vicariat apostolique de Quetta, qui comprend la province du Baloutchistan et la région de  au Pendjab.